Nombre de Dios (Panama) - plaats in Panama
 Nombre de Dios (rivier) - rivier in Panama
 Nombre de Dios (Durango) - stad in Mexico